Beria oder Beriah ist: 
 der Name mehrerer biblischer Personen, siehe Liste biblischer Personen/B
 die Schöpfung bzw. das Schöpfungswerk (בריאה) in der jüdischen Theologie, insbesondere in der Kabbala, siehe Beriah (Judentum)

Beria ist:
 die Eigenbezeichnung für eine saharanische Sprache die im Sudan und Tschad gesprochen wird, siehe Zaghawa (Sprache)
 Beria (Australien), eine aufgegebene Goldgräberstadt in der Goldfields-Esperance-Region, Westaustralien
 ein männlicher Vorname, siehe Beriah (Vorname)

Beria ist der Familienname folgender Personen:
 Lawrenti Beria (1899–1953), sowjetischer Politiker und Chef der Sicherheitsdienste der UdSSR
 Sergo Lawrentjewitsch Beria (1924–2000), georgisch-sowjetischer Funktechniker und Raketenkonstrukteur.